Финн Хоген Крог (; ) — норвежский лыжник, двукратный чемпион мира, победитель этапов Кубка мира и обладатель Малого Хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок сезона 2014/15.

Дебютная гонка в Кубке мира по лыжным гонкам (спринт свободным стилем) состоялась 15 января 2011 года на этапе в чешском городе Либерец, в которой Финн Крог занял 21 место. Первая победа на этапах Кубка Мира была в эстафетной гонке 20 ноября 2011 года в норвежском Шушёэне.

В сезоне 2014/15 завоевал малый хрустальный глобус в зачете спринтерских гонок.

В активе Финна Крога 5 побед на этапах Кубка Мира по лыжным гонкам. В престижном турнире Тур де Ски Финн Крог одержал победу в спринте 1 января 2013 года в швейцарском Валь-Мюстаире. В общем зачете Тур де Ски был 18.

Использует лыжи производства фирмы Fischer.

Результаты

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта

Кубок мира по лыжным гонкам

Победы в гонках 
На счету Финн-Хогена 8 побед в личных гонках и 6 побед в командных гонках:

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания 

Лыжники Норвегии
Чемпионы мира по лыжным гонкам